Heißes Blut bezeichnet:

 Heißes Blut (1911), deutscher Stummfilm von Urban Gad
 Heißes Blut (1936), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby
 Heißes Blut (1978), US-amerikanisches Drama von Robert Mulligan
 Heißes Blut (1984), chinesischer Spielfilm von Wen Yan